Alcañiz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcañiz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alcañiz (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar